Памятник студенту:

 Памятник студенту (Донецк) — Скульпторы Николай Новиков и Дмитрий Илюхин
 Памятник студенту (Иркутск)
 Памятник студенту (Москва) — памятник на территории МАДГТУ.
 Памятник студенту (Саратов)
 Памятник студенту (Челябинск) — Автор Рифат Абдрашитов
 Памятник студенту (Новокузнецк)
 Памятник студенту (Челябинск)
 Памятник студенту (Острог)
 Памятник студенту В. И. Ульянову — Казань. Скульптор В. Цигаль
 Памятник «Универсанту» — Санкт-Петербург. Скульптор М. Белов, при участии А. Ананьева и В. Тиминского, архитектор В. Цехомский, конструктор Е. Белова.